Brendan Perlini (né le  à Guildford, en Angleterre) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il possède également la nationalité britannique.

Biographie  
Il est né en Angleterre alors que son père, Fred Perlini, jouait au hockey sur glace là-bas avec les Guildford Flames avant de devenir entraîneur. La famille Perlini rentre au Canada en 2007, lorsque Brendan avait 11 ans. 

Brendan Perlini débute en 2012 en LHO avec les Colts de Barrie. Il rejoint en cours de saison 2012-2013 les IceDogs de Niagara. Il est repêché à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2014 par les Coyotes de l'Arizona.

Le 25 novembre 2018, il est échangé en compagnie de Dylan Strome aux Blackhawks de Chicago en retour de l'attaquant Nick Schmaltz .

Le 28 octobre 2019, il est échangé aux Red Wings de Détroit en retour du défenseur Alec Regula.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2012-2013|| Colts de Barrie || LHO|| 32|| 1|| 1|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| IceDogs de Niagara || LHO|| 27|| 7|| 3|| 10|| 4|| 5|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
|2013-2014|| IceDogs de Niagara|| LHO|| 58|| 34|| 37|| 71|| 36|| 7|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
|2014-2015|| IceDogs de Niagara|| LHO|| 43|| 26|| 34|| 60|| 22|| 11|| 7|| 5|| 12|| 7
|-
|2014-2015|| Pirates de Portland|| LAH|| -|| -|| -|| -|| -|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2015-2016 || IceDogs de Niagara || LHO || 57 || 25 || 20 || 45 || 28 || 14 || 6 || 3 || 9 || 9
|-
| 2016-2017 || Roadrunners de Tucson || LAH || 17 || 14 || 5 || 19 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 57 || 14 || 7 || 21 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 74  || 17 || 13 || 30 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 22||2||4||6||8 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 ||  Blackhawks de Chicago || LNH || 46|| 12 || 3 || 15 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Blackhawks de Chicago || LNH || 1|| 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Red Wings de Détroit || LNH || 39 || 1 || 3 || 4 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || HC Ambrì-Piotta || National League || 21|| 9 || 7 || 16 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Oilers d'Edmonton || LNH ||23 ||4 ||1 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Condors de Bakersfield || LAH ||18 ||11 ||7 ||18 ||20 ||3 ||1 ||2 ||3 ||2

| 262 || 50 || 31 || 81 || 92 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2014 || align=left| Canada U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans ||7 ||3 ||1 ||4 ||6 || align=left| place
|-
| 2016 || align=left| Canada U20 || align=left|Championnat du monde junior ||5 ||0 ||0 ||0 ||6 || align=left| place

Notes et références 

Naissance en avril 1996
Naissance à Guildford
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur britannique de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Colts de Barrie
Joueur des IceDogs de Niagara
Choix de repêchage des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Roadrunners de Tucson
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur des Oilers d'Edmonton